La  du Championnat d'Europe de football féminin des moins de 17 ans  est un tournoi de football féminin qui se déroule en Biélorussie du 4 au .

Phase finale

Phase de groupes

Tableau final 

2016
Football feminin des moins de 17 ans
Football feminin des moins de 17 ans Europe 2016
Compétition de football en Biélorussie
Football en 2016
Sport en Biélorussie en 2016
Football féminin en Biélorussie